Wladislaw Schurigin ist ein russischer Journalist.

Tätigkeit 
Schurigin ist Chefredakteur der Moskauer Publikation Schurnalistskaja Prawda und Autor bei der nationalkommunistischen Zeitschrift Sawtra.

Im Dezember 2013 eröffnete Wladislaw Schurigin in Moskau eine Ausstellung mit dem Titel Material Evidence, die sich thematisch mit dem Bürgerkrieg in Syrien im Jahr 2011 beschäftigt.

Mitgliedschaften 
Schurigin ist Mitglied in der Nationalbolschewistischen Partei Russlands und in dem nationalistischen Think Tank Isborsk-Klub.

Einzelnachweise 

NBP-Mitglied
Journalist (Russland)
Russe
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann